Мячин — русская фамилия; имеет женскую форму Мячина.

Известные носители 
 Мячин, Василий Дмитриевич (1918—1980) — участник Великой Отечественной войны, командир батальона, гвардии майор, Герой Советского Союза.
 Мячин, Иван Кириллович (1916—2009) — советский историко-географ, участник Великой Отечественной войны, москвовед.
 Мячин, Николай Фёдорович (род. 1948) — Герой Социалистического Труда.
 Мячин, Константин Алексеевич (1886—1938) — революционер-большевик, партийный и военный деятель.
 Мячин, Лев Семёнович (1939—2013) — советский и российский военный деятель, генерал-лейтенант.

 Мячина, Галина Георгиевна (род. 1955) — советская волейболистка, игрок сборной СССР, чемпионка Европы.

См. также 
 Мячино (озеро) — озеро в 1,5 км к югу от центра Великого Новгорода